Biagio Dell'Uomo – politico italiano
 Francesco Dell'Uomo – ex tuffatore e allenatore di tuffi italiano
 Serafino Dell'Uomo – patriota italiano